Тихтозеро — деревня в Калевальском районе Карелии
 Тихтозеро — озеро на севере Карелии